Villa Torlonia (Frascati)
Villa Torlonia (Rome)